Con il nome Edward Stafford sono conosciuti i seguenti personaggi:
Edward Stafford (1819-1901), politico neozelandese;
Edward Stafford (1552-1605), diplomatico;
Edward Stafford, III duca di Buckingham (1478-1521), giustiziato per ordine di Enrico VIII d'Inghilterra;
Edward Stafford, II conte di Wiltshire (1470-1499), nobile inglese;
Edward Stafford, IV barone Stafford (1572-1625), nobile inglese.